Крыло бабочки — тип дверей, часто использующихся в автомобилях высокого класса. Открываются подобно ламбо-дверям, однако в то время как те открываются строго вверх, двери «Крылья бабочки» ещё отодвигаются наружу, что делает вход/выход легче за счёт сохранения дополнительного места.

Двери «Крылья бабочки» используются, помимо прочих, в моделях McLaren F1, Alfa Romeo 33 Stradale, Saleen S7, Enzo Ferrari, Toyota Sera — EXY-10 и Mercedes-Benz SLR McLaren. Такими дверями оснащали гоночные автомобили-прототипы Группы C и  — с обтекаемым «фонарём», в котором находится пилот, залезть и вылезти из машины гораздо быстрее, чем с обычными дверями или дверями типа «Крыло чайки», особенно на тесном пит-лейне, таком как на круговой трассе Le Mans до 1991 года. С тех времён двери типа «крыло бабочки» ставят на многие быстроходные и гоночные автомобили с жёсткой крышей, такие как ,  и свежего Peugeot 908 HDi FAP. Toyota Sera, выпущенная в 1990 году, выпускалась ограниченной серией исключительно для японского рынка.

Галерея

См. также 

 Двери типа «Крыло чайки»
 Ламбо-двери
 Сдвижные двери
 Верхнеподвесные двери
 Автомобильная дверь

Ссылки 

Автомобильные двери
Автодизайн